Jochberg (Tirol) - gemeente in Tirol, Oostenrijk
 Jochberg (Schneizlreuth) - dorp in de gemeente Schneizlreuth, Beieren, Duitsland
 Jochberg (berg) - berg in Beieren, Duitsland